

Persone 
 Aydın Ələkbərov – ex calciatore azero
 Samir Ələkbərov – allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico
 Vüqar Ələkbərov – pugile azero